

Anatomía

 Pons Varolii, puente de Varolio o puente troncoencefálico, una porción del tronco del encéfalo que se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo.

Apellido 

 Pons (apellido), apellido catalán.

Localidades

 Pons (Charente Marítimo), localidad francesa en Poitou-Charentes, departamento de Charente Marítimo.
 Pons (Cuba), localidad cubana del municipio de Minas de Matahambre, provincia de Pinar del Río.
 Cantón de Saint-Pons-de-Thomières, departamento francés del Hérault
 Saint-Pons
 Villars-en-Pons, población y comuna francesa en la región de Poitou-Charentes

Personas 

 Pons (obispo), obispo de Clermont en activo entre 1170 y 1189, que fue antes abad de Claraval. 
 Ponç Pons, escritor.
 Pons de Capduelh, trovador.
 Pons de Toulouse, conde de Toulouse.
 Pons de Tripoli, conde de Trípoli.

Autor de nombre científico 

 Pons - Alexandre Pons 1838-1893
 C.Pons - C. Pons
 D.Pons - Denise Pons fl. 1965
 E.Pons - Enrico Pons fl. 1902
 N.Pons - Ninosca Pons fl. 1986
 S.Pons - Simon Pons 1861-?